Тун () — адміністративний округ у Швейцарії в кантоні Берн.
Адміністративний центр — Тун.

Громади

Примітки 

Округи кантону Берн